Barrington – wieś w Anglii, w hrabstwie Cambridgeshire
 Barrington – miejscowość w hrabstwie Somerset (Anglia)
 Barrington – wieś w Anglii, w hrabstwie Gloucestershire
 Barrington – jednostka samorządowa (municipal district) w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja
Miejscowości w USA:
 Barrington – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Lake
 Barrington – miasto w stanie New Jersey, w hrabstwie Camden
 Barrington – miasto w stanie New Hampshire, w hrabstwie Strafford
 Barrington – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Yates
 Barrington – miasto w stanie Rhode Island, w hrabstwie Bristol
Gminy w USA:
 Barrington (ang. Barrington Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Cook
 Barrington (ang. Barrington Town) – gmina w stanie New Hampshire, w hrabstwie Strafford
 Barrington (ang. Barrington Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Yates
 Barrington (ang. Barrington Town) – gmina w stanie Rhode Island, w hrabstwie Bristol